Elisabetta Cocciaretto (* 25. Januar 2001 in Ancona) ist eine italienische Tennisspielerin.

Karriere 
Cocciaretto begann bereits im Alter von fünf Jahren mit dem Tennisspielen. Sie spielt bislang hauptsächlich auf der ITF Women’s World Tennis Tour, wo sie bereits vier Turniere im Einzel und eines im Doppel gewonnen hat.

2018 startete sie bei allen Juniorinnen-Wettbewerben der Grand-Slam-Turniere. Dabei erreichte sie bei den Australian Open das Halbfinale, das sie gegen die spätere Turniersiegerin Liang En-shuo mit 6:4, 3:6 und 6:75 verlor. Außerdem nahm sie an allen drei Tennis-Disziplinen der Olympischen Jugend-Sommerspiele 2018 teil.

2019 erhielt sie eine Wildcard für die Internazionali BNL d’Italia, ihrem ersten Turnier auf der WTA Tour, wo sie aber bereits in der ersten Runde Amanda Anisimova mit 3:6 und 3:6 unterlag.

Beim Fed Cup 2018 spielte sie das erste Mal für die Italienische Fed-Cup-Mannschaft. Sie verlor das Doppel an der Seite von Jasmine Paolini.

Turniersiege

Einzel

Doppel

Abschneiden bei Grand-Slam-Turnieren

Einzel

Weblinks 

 
 
 
 

Billie-Jean-King-Cup-Spielerin (Italien)
Teilnehmer der Olympischen Jugend-Sommerspiele 2018
Italiener
Geboren 2001
Frau